Niemcy:
 Wallersheim – dzielnica Koblencji
 Wallersheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm